

Patronyme 

 Ernest Demanne (1848-1902 ), acteur et chanteur français ;
 Ernest-Henri Demanne (1870-1938), son fils, comédien français.